El río de la Misión es un río ubicado en Texas, en los Estados Unidos de América. Está formado por la confluencia de los arroyos Blanco y Medio en el centro del condado de Refugio (en 28°19' N, 97°19' W) y corre hacia el sureste, pasando Refugio, por  hasta su desembocadura en la bahía de la Misión, una ensenada de la bahía de Copano (en 28°10' N, 97°10' W). Atraviesa praderas costeras que ondulan suavemente, cubiertas de arcilla y marga y moteadas de arboledas de maderas duras y pinos. Es el hogar de una miríada de aves acuáticas y pastos autóctonos de pantano.

Historia 
En 1795, frailes españoles reubicaron la misión de Nuestra Señora del Refugio de un sitio cerca de la confluencia de los ríos Guadalupe y San Antonio a las orillas del río de la Misión, un traslado que probablemente le dio su nombre al río.

El 14 de marzo de 1836, durante la Revolución de Texas, un destacamento de texanos al mando de Amon B. King tomó una posición defensiva en una de las arboledas a lo largo de la orilla del río y repelió los repetidos ataques de las tropas del general mexicano José de Urrea durante la Batalla de Refugio. Debido a que la batalla de un día casi agotó sus suministros de pólvora, King ordenó a sus hombres que escaparan esa noche cruzando a nado el río de la Misión; mojando así la poca pólvora que les quedaba. Al día siguiente, un grupo de hombres de Urrea dio alcance y capturó a King y a sus tropas. Los texanos fueron devueltos a la misión, donde fueron ejecutados el 16 de marzo.

Enlaces externos 
 William H. Oberste, Empresarios irlandeses de Texas y sus colonias (Austin: Von Boeckmann-Jones, 1953; 2ª ed. 1973).

Ríos de Texas
Wikipedia:Artículos con coordenadas en Wikidata